Ligusticum rechingeranum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Leute, och fick sitt nu gällande namn av R.H.Shan och F.T.Pu. Ligusticum rechingeranum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
rechingeranum